Niemcy:
 Uchte – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)
 Uchte – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)
 Uchte – rzeka